Luxembourgs førstedivision i fodbold 2010-11 var den 97. udgave af det luxemburgske mesterskab i fodbold. Turneringen blev afviklet fra 7, august, 2010 og blev afsluttet 20. maj, 2011.

F91 Dudelange vandt deres 9. luxemburgske mesterskab.

Tabel

Målscorer 
''Pr. 21. maj, 2011; Kilde: Soccerway 

Fodbold i Luxembourg
Fodboldsæson 2010-11